У наступних списках анімаційних студій представлені нинішні та колишні організації, подібні до художніх студій, але головним чином присвячені виробництву та розповсюдженню анімаційних фільмів. Такими студіями можуть бути фактичні виробничі потужності або юридичні особи. Країни з найбільш переліченими, активними студіями — Японія, США, Канада, Велика Британія та Південна Корея, але студії знаходяться на всіх континентах.

Активні студії

Неактивні студії

Примітки 

Анімаційні студії